Tino rangatiratanga és un terme en llengua maori que pot ésser interpretat com a "sobirania absoluta". Apareix en la versió maori del Tractat de Waitangi, signat el 1840 per la Corona britànica i els caps indígenes (rangatira). La part del text que conté el terme ha esdevingut una de les frases més controvertides en les anàlisis retrospectives del Tractat, en el debat entorn de les obligacions acordades per cada una de les dues parts signants. El 1990 es va dissenyar una bandera basada en el concepte de Tino rangatiratanga, la qual és actualment acceptada com a bandera nacional del poble maori.

Referències